Жюри может означать:
 Суд присяжных
 Большое жюри — один из видов коллегии присяжных заседателей
 Гражданское жюри — процедура привлечения обычных людей к разработке и принятию решений органами местного самоуправления или органами государственной власти
  — группа специалистов, решающих вопрос о присуждении премии или награды на конкурсах, состязаниях, выставках и т. п.
 Жюри КВН